

Sigle 
 Partito Nazionale Monarchico  – antico partito politico italiano
 People's National Movement –  partito politico trinidadiano
 Polimorfonucleato – granulocita neutrofilo

Codici 
 pnm – codice ISO 639-3 della lingua punan batu 1